A netZ Script Pro egy magyar kiegészítés a mIRC nevű IRC-kliensprogramhoz. Segítségével kényelmesen, biztonságosan és gyorsan lehet csatlakozni az IRC hálózatokhoz. A szkript első verziója 1999-ben készült el, majd pár év kihagyás után újra megjelent, jelenleg a 2-es szériánál tart.

Legfontosabb tulajdonságok 
 magyar nyelvű
 automatikus verzió update rendszer
 ablakok nevének háttérben való megjelenítése
 beépített HTTP/FTP letöltésvezérlő, telnet, telnet szerver
 URL-kiemelés
 Winamp kijelzés
 sztaki szótár használata egyszerű parancsokkal
 e-mailes figyelmeztetés, Gmail postafiókra is
 idle idő szerinti nick színezés
 kényelmes away rendszer
 flood védelem
 csipogás, flashelés eseményekkor
 Skype vezérlés (away beállítása, Winamp kijelzés)
 tooltipek használata
 uptime mérés
 egyszerűen beállítható highlight
 lag mérő

Külső hivatkozások 
 Honlap

IRC-kliensek
Magyar szoftverek